Alicia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Alicia ingår i familjen Malpighiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen